Рамзан Цуров — ингушский и русский поэт, писатель, переводчик и автор официального гимна Ингушетии.

Биография 
Родился 8 января 1966 года в селении Джейрах Назрановского района Ингушетии. В 1983 году, окончив среднюю школу, поступил на филологический факультет Чечено-ингушского государственного университета.

С 1984 по 1986 год служил в армии, после чего продолжил учебу и в 1991 году закончил ЧИГУ. Писать стихи и рассказы начал в 14 лет. Первая подборка стихов была напечатана в альманахе «Утро гор» в 1984 году. Далее стихи публиковались практически во всех периодических изданиях Республики.

В 1988 году его стихи были включены в вышедший в городе Грозном коллективный сборник поэтов Чечено-Ингушетии «Чтобы земле жить». С 1989 по 1998 годы стихи Рамзана Цурова печатались в газете «Известия» (13 февраля 1997 г.), в «Общей газете» (16 февраля 1998 г.).

В 1990 году им было написано стихотворение «Гимн Ингушетии», последующим ставшее официальным гимном Республики Ингушетия. В 1998 году для ингушского государственного драматического театра имени Идриса Базоркина им была переведена на ингушский язык драма Ф. Г. Лорки «Кровавая свадьба».

В 1998 году в частном издательстве «Элма» вышел первый сборник его стихов — «Сны о свободе». В 1999 году в этом же издательстве выходит «Венок сонетов». Все вышедшие сборники — на русском языке.

.

Звание 
Указом президента Республики Ингушетия М. М. Зязикова от 29 ноября 2006 года Рамазану Цурову присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Республики Ингушетия».

Русские поэты
Ингушские поэты
Поэты России
Заслуженные работники культуры Республики Ингушетия
Выпускники Чеченского государственного университета